Казако́в (Козако́в, Коза́к) — интернациональная фамилия образована от прозвища или представителя народности. Она достаточно распространённая. Например, в Москве, в конце ХХ века жило около 650 семей с фамилией Казаковы.

Происхождение фамилии 
Слово «казак» тюркского происхождения. Его первоначальное значение «отделившийся, отложившийся от своего рода». Следует заметить, что ведшие кочевой образ жизни тюркские народы отличались строгой родоплеменной организацией. Некоторые люди тяготились этим, выходили из своего рода, формировали небольшие отряды, участвовавшие в военных действиях. В русских грамотах слово «казак» встречается с 1395 года.

В украинском языке корень фамилии обозначает представителя воинства, а так же употребляется в значении «молодой парень», «отважный человек», «молодéц» (как похвала). В Мещёре (Рязанская, Тамбовская, Пензенская и Нижегородская области) «казаками» называли татар, которые составляли основу казаков в этом регионе. Где-то «казаками» называли русских крестьян, которые являются потомками городовых казаков (новосильские казаки).

Но далеко не все Казаковы являются потомками казаков, так, к примеру на севере (новгородско-псковских землях), в XIX веке, «казаками» называли «вольнонаёмных работников», «батраков». В пермском говоре казаками называли самцов поросят, боровов, краденных кабанов. В Архангельской губернии казаками называли моржей, матёрых белух, селезней гоголя. В сибирских говорах значило самца кабарги, а так же пташку Рlectorhanes lapponicus.

Таким образом, история происхождения фамилии зависит от региона проживания носителя.

Городовые казаки 
Помимо традиционных казачьих войск, так же были городовые казаки. Городовые казаки в XIV — XVII вв. проживали в таких городах как Алатырь, Темников, Кадом, Шацк, Ряжск, Курск, Данков, Чернь, Одоев, Лихвин, Ефремов, Епифань, Пронск, Михайлов, Дедилов, Новосиль, Орёл, Кромы, Мценск, Новгород-Северский, Рыльск, Путивль, Нижний Новгород, Муром, Мещёра, Касимов, Рязань, Кашира, Тула, Серпухов и Звенигород.<ref>{{Cite web |url=http://passion-don.org/tribes/tribes_5.html |title=Савельев Е. П. Племенной и общественный состав казачества. Временные казачьи войска — движение казачества на восток. Покорение Сибири. Донские областные ведомости № 129/15.06.1913 г. стр. 3 |access-date=2013-04-27 |archive-date=2013-09-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130920034202/http://passion-don.org/tribes/tribes_5.html |deadlink=no }}</ref> В XVIII веке часть городовых казаков вошла в состав полков иноземного строя, часть были переведены в государственные крестьяне и однодворцы. Подобная же история произошла и с северскими казаками. Люди вышедшие из казачьего состояния, могли получить эту фамилию. Так в Удмуртии, в деревне Степанёнки, жители утверждали, что они «казацкого роду» и поэтому носят фамилию Казаковы. На основе архивных данных в 1928 году в деревне Степанёнки был 21 двор, в количестве 99 человек. Все жители деревни носили фамилию Казаковы. Из подобной среды, судя по всему, вышел и Матвей Фёдорович Казаков, русский архитектор, который в годы правления Екатерины II перестроил центр Москвы в палладианском стиле.

 Мещёрские и волжские казаки 
В Мещёре, отождествлялось два, казалось бы, разных понятия «татары» и «казаки». В. В. Вельяминов-Зернов в «Исследовании о касимовских царях и царевичах» объясняет термин «казак», встречающийся в документах соответствующего времени, как «простой татарин»: «Простые татары, приходившие в Россию вместе со своими царевичами, а равным образом и простые татары казанские, крымские и пр. обыкновенно звались у русских казаками, да и сами они называли себя казаками». Говоря о казаках казанских, стоит упомянуть и Казаковскую мечеть в Казани, построенную в 1876 году на средства татарского купца Мухамметзяна Казакова.

На Нижегородчине к примеру, носители фамилии компактно проживают на юге области и в самом Нижнем Новгороде — где проходила засечная черта с казачьим населением.Смирнов, Д. Н. Очерки жизни и быта нижегородцев XVII—XVIII веков. — Горький, 1971. — С.280-282 Их предки были переселены в XVI—XVII вв. на данные земли из Мещёры и с Волги (волжские казаки). Об одном таком факте пишет Василий Татищев, что в 1554 году этапируются мещёрские казаки с Волги, разбойничавшие в этих местах. Арзамасские воеводы и стольники активно занимались привлечением на службу волжских атаманов и казаков, состоявших в основном из татар. В этом деле особую активность проявляли арзамасские воеводы И. В. Измайлов, Бутурлин, В. Я. Кузьмин, Г. Родионов. Известно, что в 1587 году к волжским казакам и атаманам выезжал И. В. Измайлов. Они же занимались расселением прибранных людей по уезду. В частности, Измайлов вместе с Бутурлиным разъезжали по уезду в поисках пустошей по Залесному стану уезда. Именно от этих переселённых людей, возникла фамилия в этом месте. Известен наместник Курмышского уезда новокрещённый татарин Казаков — предок князей Шейсуповых; первый в истории человек носящий эту фамилию. Князья Шейсуповы имели родовое село Казаково в Арзамасском уезде. Эти казаки, активно участвовали в защите и расширении государственных границ.

О татарском происхождении волжских казаков свидетельствует тот факт, что к ним царские воеводы официально обращались на татарском языке. Грамота князя Одоевского к волжским казакам в 1614 году была написана татарским письмом и послана с толмачом Сафоном Огарковым. . Немецкий историк Г. Штекль указывает, что: 

Так или иначе, волжские казаки это далеко не только мещёрские татары. На Волге действовали так же и запорожские казаки, как например атаман Никита Пан, и северские и прочие казаки поселившиеся в своё время на Дону, через который они в дальнейшем продвинулись в Поволжье (см. Жёлтый Клин). Все эти казаки принимали участие в переселении в «арзамасские места»'', а после и по другим волжским крепостям.

См. также 
 Происхождение казачества
 Казаки
 Черкасы
 Украинцы
 Северяне
 Мишари
 Городовые казаки

Примечания 

Фамилии по алфавиту
Русские фамилии